

Geografia

Austria 
 Nußdorf – quartiere di Salisburgo, città statutaria (Salisburghese)
 Nussdorf (fino al 1999 Nußdorf) – ex comune ora quartiere del distretto di Döbling (Vienna)
 Nußdorf am Attersee – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Nußdorf am Haunsberg – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Nußdorf-Debant, già Nußdorf in Osttirol – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Nußdorf ob der Traisen – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Nußdorf – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Nußdorf – ex comune ora frazione di Landau in der Pfalz, città extracircondariale (Renania-Palatinato)
 Nußdorf – ex comune ora frazione di Überlingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Nußdorf am Inn – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Nußdorf – antico nome tedesco di Ořechov, comune nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)

Romania 
 Nußdorf – antico nome tedesco di Năsăud, città nel distretto di Bistrița-Năsăud (Transilvania)

Slovenia 
 Nußdorf – antico nome tedesco di Orehek, frazione del comune di Postumia (Carniola Interna-Carso)